Panamerikanska spelen 1963 hölls 20 april- 5 maj 1963 i São Paulo, Brasilien.

Medaljtabell 
Värdlandet har lila bakgrundsfärg.

Sporter 
 Friidrott
 Basket
 Boxning
 Cykling
 Simhopp
 Fotboll
 Judo
 Konstsim
 Volleyboll

Referenser 

Panamerikanska spelen 1963